Borras oder Borrás ist der Familienname von:

 Marion Borras (* 1997), französische Radsportlerin
 Omar Borrás (1929–2022), uruguayischer Fußballtrainer
 Tomás Borrás (1891–1976), spanischer Autor